Аммоний, прозванный Литотомист (,) — известный хирург из Александрии, живший ок. 250 г до н. э.

Хирург Александрийской академии, он в особенности занимался операциями камнесечения и изобрёл способ раздробления камней, если они, из-за большого объёма, не могли пройти в сделанное отверстие. Способ состоял в том, что он подхватывал камень ложкообразным инструментом, который передавал затем помощнику, а сам приставлял к камню тупое долото и одним-двумя ударами молотка о долото раздроблял камень. За что получил прозвище литотомиста.

См. также 
 Александрийская школа

Примечания

Литература 
 Аммоній Литотомистъ // Энциклопедический словарь, составленный русскими учеными и литераторами. — , 1862.

Ссылки 
  см. Александрийская школа
 Хирургия // Большая Медицинская Энциклопедия

Персоналии III века до н. э.
Медики Древней Греции